Длинноносый филодриас, или аргентинский филодриас () — вид змей семейства ужеобразных рода филодриасов, или кустарниковых змей. Латинское название P. baroni в честь Мануэля Барона Морлата, собравшего первые образцы вида.

Описание 

Длинноносый филодриас достигает 150—180 см в длину и является самым крупным видом рода. Самцы мельче, чем самки. Хвост составляет около 30 % длины тела. Голова небольшая продолговатая с удлинённым рострумом, который формирует небольшой подвижный назальный отросток, более развитый у самцов. Окраска значительно варьирует. Обычно змеи этого вида зелёные, но встречается также синяя и коричневая окраска. Рисунок может быть одноцветным или с чёрными продольными полосами, тянущимися по первой трети тела. Вентральная поверхность под чёрными полосами может быть белая или желтовато-белая, иногда с зелёным или синим оттенком. Относится к заднебороздчатым змеям, то есть имеют складывающиеся назад ядовитые клыки с бороздками. Яйцекладущие.

Поведение 
Длинноносый филодриас является исключительно древесной змеёй, активен днём. Вид, как правило, не агрессивный. Будучи потревоженным выпускает неприятно пахнущую субстанцию из клоаки. Питаются мелкими мышами, ящерицами и земноводными. Яд не сильный, но может вызвать местный отёк, сопровождающийся небольшим жжением и небольшим местным кровотечением.

Ареал и местообитание 
Вид встречается в Аргентине, Боливии и Парагвае. Обитает в лесах и лесных саваннах.

Примечания

Ссылки 
 Biolib
 Animal Diversity
 ITIS
 
 И. С. Коршунов, К вопросу о репродуктивной биологии змей рода Philodryas Wagler, 1830 (Colubridae, Xenodontinae) // Научные исследования в зоологических парках. Выпуск 20, стр. 25-28. 2006. Москва

Филодриасы
Пресмыкающиеся Южной Америки
Животные, описанные в 1895 году